Les Castorimorpha forment un sous-ordre des Rodentia qui regroupe plusieurs rongeurs portant en français des noms imprécis comme castor, souris kangourou, gaufre (ou rat) à poche, mais aussi une grande majorité d'espèces disparues.

C'est le paléontologue américain, spécialiste des mammifères, Albert Elmer Wood (1910-2002) qui a créé ce sous-ordre en 1955.

Liste des sous-taxons 
Selon ,  et  :
 famille Castoridae - des castors
 famille Geomyidae - des gaufres à poche
 famille Heteromyidae - des souris kangourou et souris épineuses à poche

Selon  :
 Armintomyidae

Selon  :
Note : † = taxon éteint.
 super-famille Castoroidea
 famille †Eutypomyidae
 famille Castoridae - dont seules subsistent les espèces du genre Castor
 famille †Rhizospalacidae
 infra-ordre Geomorpha
 genre †Griphomys - incertae sedis
 genre †Meliakrouniomys - incertae sedis super-famille †Eomyoidea
 famille †Eomyidae
 super-famille Geomyoidea
 genre †Floresomys - incertae sedis genre †Texomys - incertae sedis genre †Jimomys - incertae sedis genre †Heliscomys - incertae sedis famille †Florentiamyidae
 genre †Diplolophus - incertae sedis genre †Schizodontomys - incertae sedis''
 famille †Entoptychidae
 famille Geomyidae - Géomyidés (gaufres ou rats à poche)
 famille Heteromyidae - des Souris kangourou

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Rongeur (nom scientifique)
Rodentia